{{Картка:Таксономія
|name = Темноспондили
| fossil_range = Кам'яновугільний період - крейдяний період
| image = Eryops megacephalus skeleton front.JPG
| image_width = 260px
| image_caption = Скелет Eryops
|image_caption = Антракозавр Proterogyrinus
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| subphylum2 = Хребетні (Vertebrata)
| superclassis = Щелепні (Gnathostomata)
| superclassis4 = Лопатепері (Sarcopterygii)
| superclassis5 = Чотириногі (Tetrapoda)
| classis = Земноводні (Amphibia)
| subclassis = Лабіринтодонти (Labyrinthodontia)
| ordo = Темноспондили (Temnospondyli)
| ordo_authority = Zittel, 1888
| subdivision_ranks = Клади
| subdivision =
 Edopoidea
 Eutemnospondyli
| wikispecies = Temnospondyli
}}Темноспондили () — ряд амфібій підкласу лабіринтодонтів. З'явилися темноспондили на початку карбону, коли вони виявилися найбільш пристосованими до життя на суші тетраподами. Впродовж більшої частини карбону така ситуація зберігалася і темноспондили ставали усе більш сухопутними істотами, можливо, від темноспондилів в другій половині карбону пішли рептиліоморфи, що домінували в пізньому карбоні. У пермському періоді ситуація змінилась: на початку періоду темноспондили конкурували з синапсидами і котилозаврами на рівних (майже в усіх наземних екологічних нішах), але вже до середини періоду наземні форми майже зникли, хоча чисто водні різновиди темноспондильних продовжували процвітати. Вони пережили вимирання перм-тріас, були досить поширені в тріасі і зникли лише тоді, коли з'явилися крокодили.

 Опис 

 Череп 
Більшість темноспондильних були хижими тваринами, тому мали велику голову, приблизно рівну по ширині тілу. При цьому череп був широким і низьким. Форма черепа від напівкруглої до параболічної; лише у рибоїдних форм, що полювали в товщі води, череп набував трикутної форми з сильно подовженими щелепами. В ході розвитку окремої особини проходила зміна форми черепа: на личинковій стадії череп був напівкруглим, а потім він витягувався, що було пов'язано з переходом до живлення рухливою здобиччю. Як правило, в даху черепа було п'ять отворів: широкорозставленні ніздрі, також широко розставлені очні ямки (причому їх розташування давало хороший огляд вперед і вгору), а також отвір для тім'яного ока. Дах черепа і щелепи — єдині повністю костеніючі елементи скелета, оскільки мозкова коробка була хрящовою, хребетний стовбур костенів не повністю (це давало максимальну гнучкість для рухливості у воді), як і кістки кінцівок. І серед особливостей черепів темноспондильних треба відмітити скульптированність, тобто наявність різноманітних нерівностей на зовнішній стороні даху черепа і на нижній щелепі.

Темноспондили мали дрібні конічні зуби на верхніх і нижніх щелепах, а також різноманітні піднебінні зуби, при чому у деяких форм були великі ікла, а у інших — множинні дрібні піднебінні зуби або лускаті піднебінні окостеневіння.

 Хребет 
У хребті темноспондильних виділяються шийний, тулубовий, крижовий (найчастіше з єдиного хребця) і хвостовий відділи. При цьому у ранніх форм усі хребці були рахитомними (складалися з декількох розділених частин, до 4х елементів до кожному хребці), а у пізніх рахитомність хребців спостерігалася в хвостовому відділі і в шийному відділі. Те, що хребці складалися з декількох елементів, могло збільшувати гнучкість хребта, що було важливо при пересуванні у воді, але одночасно це перешкоджало пересуванню по суші, де був потрібний міцний хребет. Щоб пересуватися по суші темноспондильним були потрібні додаткові пристосування, такі як високі спинні відростки хребців, ребра, що налягають один на одного, і тому подібне. Багато наземних форм йшли шляхом укорочення хребта, щоб понизити навантаження.
Ребра короткі, по усьому тулубу. Мабуть несли лиш захисну функцію. Відповідно дихальна функція передавалася глотковій мускулатурі, і це було однією з причин збереження великих розмірів голови. При цьому в личинковій стадії дихання було зябровим, і деякі форми зберігали зовнішні або внутрішні зябра в дорослому стані.

 Кінцівки 
Кінцівки темноспондильних короткі, лише у деяких форм пристосовані до пересування по суші. У більшості ж спостерігається не повне окостевіння передніх і задніх кінцівок, а також дистальних частин кінцівок. З особливостей анатомії кінцівок варто відмітити чотирьохпалість передніх ніг і наявність грудного щита, що виник з ключиць і міжключиці. Тазовий пояс темноспондильних в цілому мав примітивну пластинчату будову і костенів повністю тільки у наземних форм. При цьому у водних форм розвивалася задня частина тазового пояса, в якій з'являлися спрямовані назад відростки, а у наземних форм більший розвиток отримувала передня частина тазу.

 Шкіра 
Шкіра темноспондилів несе різні види кістяної луски або навіть кістяних пластинок на череві, але надалі луска була втрачена, можливо для інтенсифікації шкірного дихання і підвищення рухливості. (Хоча наземному напряму еволюції тепноспондильних відповідає поява спинного панцира і інших захисних пристосувань.) Серед інших шкірних структур треба відмітити плавальні перетинки лап і хвостовий плавник, що був, принаймні, у деяких водних форм.

 Відчуття 
З відчуттів темноспондили активно користувалися зором і нюхом. Також у них було розвинені органи бічної лінії, що заміняють у воді органи слуху. А ось звукові коливання в повітрі темноспондили відчували погано, оскільки відомо, що у більшості з них не було барабанної перетинки.

 Систематика Клас Amphibia Ряд Temnospondyli Capetus
 Saharastega
 Родина Dendrerpetontidae
 Надродина Edopoidea
 Родина Cochleosauridae (Chenoprosopidae)
 Родина Edopidae
 Підряд Euskelia Надродина Dissorophoidea
 Родина Micromelerpetontidae
 Родина Trematopsidae
 Родина Amphibamidae
 Родина Dissorophidae
 Родина Doleserpetontidae
 Надродина Eryopoidea
 Родина Zatracheidae
 Родина Eryopidae
 Limnarchia
 Родина Sclerothoracidae
 Надродина Archegosauroidea
 Родина Actinodontidae (= Sclerocephalidae)
 Родина Archegosauridae
 Родина Intasuchidae
 Підряд Dvinosauria Родина Dvinosauridae
 Родина Eobrachyopidae (= Saurerpetontidae)
 Родина Trimerorhachidae
 Родина Tupilakosauridae
 Підряд Stereospondyli Родина Lapillopsidae
 Родина Lydekkerinidae
 Родина Peltobatrachidae
 Родина Rhinesuchidae
 Надродина Mastodonsauroidea
 Родина Heylerosauridae
 Родина Mastodonsauridae
 Інфраряд Trematosauria' Надродина Brachyopoidea
 Родина Chigutisauridae
 Родина Brachyopidae
 Надродина Metoposauroidea
 Родина Latiscopidae
 Родина Metoposauridae
 Надродина Plagiosauroidea
 Laidleria''
 Родина Plagiosauridae
 Надродина Rhytidosteidae
 Надродина Trematosauroidea
 Родина Thoosuchidae
 Родина Trematosauridae

Кладограмма 
Нижче наведено кладограму Schoch (2013):

Примітки

Література 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. Т.1. — М.: «Мир». — 1992. — С. 205—213.
 Черепанов Г. О., Иванов А. О. Палеозоология позвоночных. — М.: «Academia». — 2007. — С. 168—171.
 Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся и птицы / под ред. А. К. Рождественского, Л. П. Татаринова. — М., 1964. — С. 66—122.

Ресурси Інтернету 
 Temnospondyli — Tree of Life project
 Temnospondyli — Palaeos
 Temnospondyli — Permian Tetrapods

Викопні земноводні
Ряди земноводних